Ніл — гельське чоловіче ім'я, прізвище () або топонім.
 Ніл (міфологія) — бог річки Ніл у давньогрецькій міфології.

Топонім 
 Ніл ( an-nīl, у Єгипті називається Ель-Бахр; ) — річка у Північній Африці.
 Ніл (штат) — ; трансліт: Nahr an Nil) — один із 17 штатів Судану.
 Ніл (Ірландія) — село в Ірландії у графстві Мейо (провінція Коннахт).

Прізвище 
 Джеймс Ніл (; 1987) — канадський хокеїст, лівий нападник.
 Лія Ніл (; 1995) — американська плавчиня, олімпійська медалістка (2012).
 Лукас Ніл (; 1978) — австралійський футболіст, захисник «Галатасарая» та збірної Австралії.
 Патріція Ніл (; 1926—2010) — американська актриса.
 Стівен Ніл (; 1976) — американський борець вільного стилю та гравець в американський футбол.
 Террі Ніл (; 1942) — північноірландський футболіст, що грав на позиції захисника.
 Філ Ніл (; 1951) — колишній англійський футболіст, що грав на позиції захисника.

Ім'я 
 Ніл Адамс (; 1958) — британський дзюдоїст, олімпійський медаліст.
 Ніл Армстронг (; 1930—2012) — американський військовий льотчик і астронавт.
 Ніл Брукс (, 1962) — австралійський плавець, олімпійський чемпіон.
 Ніл Вебб (; 1963) — англійський футболіст, півзахисник.
 Ніл  Ґейман (; 1960) — англійський письменник-фантаст.
 Ніл Джордан (; 1950) — ірландський режисер, кінопродюсер та письменник.
 Ніл Екерслі (; 1964) — британський дзюдоїст, олімпійський медаліст.
 Ніл Заслав (; 1939) — американський музикознавець, один з провідних знавців творів Моцарта.
 Ніл Дональд Волш (; 1943) — американський письменник.
 Ніл Кіннок (; 1942) — валлійський політик, колишній віце-голова Європейської комісії.
 Ніл Кокрен (; 1965) — британський плавець, олімпійський медаліст
 Ніл Маршалл (; 1970) — британський режисер та сценарист.
 Ніл Патрік Гарріс (; 1973) — американський актор, співак і ілюзіоніст.
 Ніл Робертсон (; 1982) — австралійський професіональний гравець у снукер.
 Ніл Саймон (; 1927) — американський драматург і сценарист,
 Ніл Салліван (; 1970) — шотландський футболіст англійського походження, воротар.
 Ніл Стівенсон (; 1959) — американський письменник, що працює з жанрами історичної прози, фантастики.
 Ніл Тейлор (; 1989) — валлійський футболіст, захисник клубу «Свонсі Сіті».
 Ніл Теннант (; 1954) соліст британського дуету Pet Shop Boys.
 Ніл Янг (;1945) — канадський музикант.

Див. також 
 Нил (ім'я) — схоже православне ім'я грецького походження
Валлійські_прізвища